ARU est un code, qui signifie :
 Aruba, dans la liste des codes pays du CIO ;
 .

ARU est une acronyme pouvant signifier :
 Australian Rugby Union, une fédération australienne de rugby à XV ;
 Asteroid Retrieval and Utilization, un projet de mission spatiale robotique proposé par la NASA.
 Arrêt d'urgence, une sécurité mettant hors tension des composants électriques.

 Aru, un territoire de la République démocratique du Congo ;
 îles Aru, un archipel de l'est de l'Indonésie ;
 Mer d'Aru, une mer à l'ouest de la Nouvelle-Guinée ;
 Aru, un village du nord de l'Estonie ;
 Aru, un village de l'est de l'Estonie.

Aru est aussi un patronyme italien et estonien
 

Code
Homonymie de toponyme